Гармошка — народна назва ручної гармоніки.
 Гармошка — будь-яка поверхня, чи предмет, який має вигляд, подібний до міхів гармоніки.
 Гармошка — розмовна назва зчленованого автобуса (тролейбуса).
 Гармошка — розмовна назва гумового чи металічного гофрованого кожуха зчленування ланок зчленованого автобуса (тролейбуса).